Goniodiscaster är ett släkte av sjöstjärnor. Goniodiscaster ingår i familjen Oreasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Goniodiscaster